Алла́м () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Коломбе-ле-Бель.

География 						
Аллам расположен в 32 км к юго-западу от Нанси. Соседние коммуны: Бюллиньи на северо-востоке, Баньо и Баризе-ла-Кот на востоке, Баризе-о-Плен на юго-востоке, Соксюр-ле-Ванн на юге,  Ванн-ле-Шатель на западе, Юрюфф на северо-западе.

История 
В 1765 году здесь была основана стекольная мануфактура, которая в настоящее время входит в Общество Домского хрусталя Нанси и называется по соседней коммуне Стекло Ванн-ле-Шатель.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 511 человек.

Достопримечательности 	
 Церковь Сен-Пьер-э-Сен-Поль XIII века, построенная как фортифицированное сооружение.
 Часовня Нотр-Дам-де-Гутт в Уссельмоне XVII века.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель